

Ремзен — місто, штат Айова
 Ремзен — місто, штат Нью-Йорк
 Ремзен — селище, штат Нью-Йорк